Kulturkaleidoskop bezeichnet

 Kulturkaleidoskop Hannover, auch: kulturkaleidoskop. made in Hannover, kulturelle Veranstaltungsreihe im Zuge der Expo 2000 in Hannover
 Prager Kulturkaleidoskop, Musikfestival in Prag, Tschechische Republik